Hugo es un nombre de varón.

Además, Hugo puede referirse a:

Personajes 

 Hugo el Grande, duque de Francia y Conde de París.
 Hugo I de Francia, rey de Francia también conocido como Hugo Capeto.
 Hugo de Francia (†1025), hermano mayor de Enrique I y correy con padre Roberto II.
 Hugo (hijo de Carlomagno).
 Gustav von Hugo, jurista alemán.
 Hugo Andore, personaje ficticio de los videojuegos Street Fighter III y Final Fight.
 Hugo Chávez, militar, político venezolano y 53º presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
 Víctor Hugo, novelista francés.
 Hugo Salazar, cantante español surgido de Operación Triunfo 2003.
 Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano.

Santos y beatos 
 San Hugo de Grenoble (f. 1132), obispo.
 San Hugo de Ruan (f. 730), obispo.
 San Hugo de Cluny (f. 1109), abad.
 San Hugo de Génova (f. 1233), religioso.
 San Hugo de Noaria (f. 1172), abad.
 San Hugo de Lincoln (f. 1200), obispo.
 Beato Hugo de Fosses (f. 1163), abad.
 Beato Hugo de Bonnevaux (f. 1194), abad.
 Beato Hugo de Actis (f. 1250), monje.
 Beato Hugo Green (f. 1642), presbítero y mártir.
 Beato Hugo More (f. 1588), seglar y mártir.
 Beato Hugo Faringdon (f. 1539), abad y mártir.
 Beato Hugo Taylor (f. 1585), presbítero y mártir.

Cine y televisión 

 Hugo, programa de televisión de TVN emitido en 1995.
 Hugo, videojuego infantil.
 Hugo, película de 2011 dirigida por Martin Scorsese y ganadora de cinco Óscars.

Geografía 

 Hugo (Colorado), localidad estadounidense.
 Hugo (Minnesota), localidad estadounidense.
 Hugo (Oklahoma), localidad estadounidense.

Otros 

 Premios Hugo, premios literarios a las mejores obras de ciencia ficción.
 Hugo (software), framework para creación de sitios web.
 Hugo, asteroide.
 HUGO, siglas en inglés de Human Genome Organisation.
 Huracán Hugo.